Watanabe (渡辺) je japonské příjmení, které nosí následující osobnosti:

 Anne Watanabe (* 1986) – modelka
 Emi Watanabe (* 1959) – krasobruslařka
 Hidemaro Watanabe (1924–2011) – fotbalista
 Jošiiči Watanabe (* 1954) – fotbalista
 Jošio Watanabe (1907–2000) – fotograf
 Kazuma Watanabe (1986) – fotbalista
 Kazuró Watanabe (* 1955) – astronom
 Ken Watanabe (* 1959) – herec
 Masaši Watanabe (1936–1995) – fotbalista
 Osamu Watanabe (* 1940) – zápasník
 Sadao Watanabe (* 1933) – saxofonista
 Takeo Watanabe (1933–1989) – hudební skladatel
 Takeši Watanabe (* 1972) – fotbalista

Externí odkazy